Баньерес-дель-Пенедес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Пенедес. Занимает площадь 12,21 км². Население — 2 952 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web de l'Ajuntament
 Plataforma No fem el CIM
 Fundación Àngels Garriga
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Imagenes y descripción de los monumentos de Banyeres
 Datos estadísticos
 Penya Barcelonista de Banyeres
 Esbart Santa Eulàlia de Banyeres
 Societat Nova de Banyeres
 Vegueria Penedès

Муниципалитеты Таррагоны